Na Białorusi
 Sidarauka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Barzdouka
 Sidarauka – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Sidarauka, w rejonie orszańskim, w obwodzie witebskim
 Sidarauka – wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Padhorje